Murakami (村上 "pueblo de arriba") es el trigésimo quinto apellido de mayor frecuencia en Japón. Se puede referir a diferentes personajes y conceptos:

Personalidades 
 Emperador Murakami (村上 天皇), sexagésimo segundo emperador de Japón.
 Emperador Go-Murakami (後村上 天皇), nonagésimo séptimo emperador de Japón.
 Daisuke "Dice" Murakami (村上 大介), patinador.
 Daisuke Murakami (村上 大輔), snowboarder.
 Genzō Murakami (村上 元三), escritor.
 Glen Murakami, animador.
 Haruki Murakami (村上 春樹), escritor.
 Kanako Murakami (村上 佳菜子), patinadora.
 Kōhei Murakami (村上 幸平), actor.
 Les Murakami, entrenador de béisbol.
 Maki Murakami (村上 真紀), mangaka.
 Masanori Murakami (村上 雅則), primer lanzador japonés de San Francisco Giants en jugar para las Grandes Ligas.
 Megumi Murakami (村上 愛), cantante pop y actriz.
 Ryū Murakami (村上 龍), escritor y cineasta.
 Shingo Murakami (村上 信五), ídolo, cantante, actor y conductor de radio.
 Takashi Murakami (村上 隆), artista visual y fundador del movimiento Superflat.
 Jimmy Murakami (村上 輝明), animador y cineasta.
 Teruaki Murakami (村上てるあき), director y animador de anime y hentai.
 Yoshiaki Murakami (村上 世彰), inversionista.

Personajes ficticios 
 Gennsouke "Gen" Murakami (村上 源之助), de la serie comic book Usagi Yojimbo.
 Kyōji Murakami (村上峡児), de la serie de televisión tokusatsu Kamen Rider 555.
 Manzanar Murakami, de la novela Tropic of Orange por Karen Tei Yamashita.
 Masaki Murakami (村上 征樹), de la serie anime/manga Guyver.
 Natsumi Murakami (村上 夏美), de la serie anime/manga Mahō Sensei Negima!

Otros 
 Murakami (Мураками), una canción por la cantante rusa Svetlana Surganova, ampliamente percibida como un himno lésbico.
 Murakami, ciudad de la prefectura de Niigata, en Japón.
 Clan Murakami, "apellido" de dos "clanes" nobiliarios del Japón feudal.

Referencias 

Apellidos japoneses